Karla Marksa (Kíevskoie), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia
 Karla Marksa (Novotítarovskaia), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia
 Karla Marksa (Dnepróvskaia), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia